Покровка — село на юге Любашёвского района Одесской области Украины. Центр сельского Совета. Население — 635 человек. Расположено около автотрассы Киев — Одесса. Через село протекает река Тилигул.

В селе расположен храм Святого Ивана Богослова, построенный в 1911 году.

Ссылки 
 

Населённые пункты Любашёвского района